Grupo Desportivo da Casa do Povo de Safara é um clube português, da freguesia de Safara, concelho de Moura, distrito de Beja.
Nome: Grupo Desportivo da Casa do Povo de Safara
Data de Fundação: Junho de 1975 
Associação: AF Beja 
Nº na FPF: 2465
Localidade: Safara 
Presidente Actual: Carlos Martins

História 

Já participou várias vezes na 2ª divisão do campeonato distrital da AF Beja, nunca tendo conseguir subir ao principal escalão distrital. O Safara tem vários prémios conquistados, sendo até agora um dos mais relevantes a Taça Distrital de Beja, frente ao Neves.

Fundado em junho de 1975, seu presidente é Carlos Martins.

Historial das épocas 

1984/1985- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

1985/1986- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

1986/1987- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

1987/1988- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

1988/1989- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

1989/1990- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

1990/1991- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

1991/1992- Seniores: 2º Divisão Distrital Série A

2005/2006- Infantis: 1º vez que existiu Futebol de 7 federado em Safara. Nesta primeira experiência o GDCP de Safara terminou em penúltimo lugar com 4 pontos.
                   Juniores:

2006/2007- Infantins: Nesta época o Safara conseguiu a maior goleada da sua história, quando os Infantis derrotaram em casa o CP São Matias por 20-0. Neste campeonato em que o Safara em casa só perdeu contra uma equipa FC Serpa e venceu equipas como Desportivo de Beja, Despertar e Moura. 

2007/2008- Infantis: No Campeonato Distrital de Infantis Série A, o Safara ficou em 4º lugar e na Taça em 3º Lugar. Conquistou a Taça de Disciplina Distrital do escalão de Infantis.

2008/2009- INACTIVO

2009/2010- Inatel: GDCP de Safara participou nos Campeonatos da Inatel de Beja, tendo ido há fase final da competição onde terminou em 5º lugar.
            Infantis: Já no escalão de Infantis na AF Beja o Safara terminou o Campeonato em 9º lugar com 0 pontos e na Taça em 9º lugar com 6 pontos. 

2010/2011- Infantis:
            Juniores:

Safara
Clubes de futebol fundados em 1975
Fundações em Portugal em 1975